L'édition 2014 du tournoi de tennis du Japon se déroule du  au , sur dur en extérieur, à Tokyo. Elle appartient à la catégorie ATP 500 Series. Kei Nishikori remporte l'épreuve en simple, Pierre-Hugues Herbert et Michał Przysiężny celle en double.

Lauréats 
Kei Nishikori remporte le tournoi en simple en s'imposant en finale face à Milos Raonic. Il remporte le tournoi pour la  et remporte son  sur le circuit ATP, alors que Milos Raonic s'incline pour la  d'affilée en finale du tournoi.

En double, Pierre-Hugues Herbert et Michał Przysiężny battent en finale Ivan Dodig et Marcelo Melo. Il s'agit pour chacun de leur premier titre en double. Ils ont pourtant perdu en qualification et doivent leur participation au tableau final grâce au forfait de Jo-Wilfried Tsonga.

Primes et points

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis du Japon
 Saison 2014 de l'ATP
 Tournoi de tennis du Japon (WTA 2014) (édition féminine)
 Tournois ATP 500

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

ATP 2014
Tennis masculin en 2014
Compétition de tennis à Tokyo
Sport au Japon en 2014
Tennis en septembre 2014
Tennis en octobre 2014